Лига справедливости: Парадокс источника конфликта () — американский анимационный фильм 2013 года, выпущенный сразу на видео и основанный на кроссовер-серии комиксов Flashpoint. Является семнадцатым, входящим в состав оригинальной анимационной вселенной DC и фильмом где сюжет потом превращается сначала в Флэшпоинте, а в конце линейка The New 52. Фильму был присвоен рейтинг PG-13. Существуют версии на одном DVD, специальная двухдисковая и Blu-Ray. Официально переведен на русский язык только для портала «Кинопоиск.ру».

Что касается названия, то его вернее определять как «Временной парадокс Флэша». Дословно flashpoint — это точка воспламенения, предел. В данном случае речь идет о парадоксе путешествия во времени.

Сюжет 
Барри Аллен — самый быстрый человек на Земле. Много лет назад его мать Нора Аллен была убита грабителем. Спустя годы Барри стал Флэшем — супергероем Централ-сити. Вскоре он стал одним из членов команды «Лига справедливости». Однажды, сражаясь со своим заклятым врагом Профессором Зумом, Барри понимает, что не может пережить смерть матери. Он бежит по дороге и прыгает в Силу Скорости (измерение, из-за которого он и стал «алым бегуном») и спасает свою мать от убийства.

Проснувшись, Барри с ужасом понимает, что всё перевернулось: его мать жива и невредима, у его невесты Айрис есть муж и ребёнок, у него нет Силы Скорости, «Лига справедливости» не существует в этом мире, а единственный член команды, который защищает мир, — это Бэтмен. Оказывается, Барри изменил реальность очень сильно: в новой реальности Супермена нашли и держат в камере, сдерживающей его силы, Хэл Джордан не нашёл кольцо, Чудо-женщина воюет с Акваменом, а в Готэм-сити был убит маленький Брюс, а его родители остались в живых. Но если Томас занял место Бэтмена, пусть и с жестокими методами, то Марта стала сумасшедшим Джокером. На экранах Централ-сити показывают, как новый герой города — Гражданин Холод — сражается с Капитаном Бумерангом. Также назревает война между Чудо-женщиной и Акваменом, а Киборг, работающий на правительство США, пытается её остановить. Барри отправляется к Томасу, и они вместе создают устройство, которое возвращает Флэшу суперскорость. Во время масштабной битвы между двумя сторонами появляется Профессор Зум, который стал неким «Парадоксом» из-за изменённой реальности. Тоун жестоко избивает Флэша, но его самого убивает находящийся при смерти Бэтмен. Спасённый Барри из последних сил бежит в Силу Скорости и останавливает свою раннюю версию, которая решила спасти свою мать в начале фильма. Всё возвращается на свои места: «Лига справедливости» вновь защищает мир, а Барри передаёт Брюсу письмо от Томаса, которое Уэйн-старший написал для сына, если бы Барри вновь сделал реальность прежней. Растроганный до глубины души Брюс благодарит Барри, а тот возвращается в Централ-сити и вновь защищает город от суперзлодеев и преступников.

В сцене после титров, показывается что открывается портал, и вылетают весь рой Парадемонов.

Роли озвучивали 
 Джастин Чэмберс — Флэш / Барри Аллен
 Си Томас Хауэлл — Эобард Тоун / Профессор Зум
 Кевин Маккидд — Томас Уэйн / Бэтмен
 Майкл Б. Джордан — Виктор Стоун / Киборг
 Кэри Элвес — Аквамен / Артур Карри
 Ванесса Маршалл — Чудо-женщина / Диана из Темискиры
 Нейтан Филлион — Зелёный Фонарь / Хэл Джордан
 Сэм Дэйли — Супермен Кевин Конрой — Брюс Уэйн / Бэтмен Дана Дилейни — Лоис Лейн Дэнни Хьюстон — Генерал Сэм Лейн Стивен Блум — Лекс Лютор, Капитан Гром Рон Перлман — Слэйд Уилсон / Детстроук Ди Брэдли Бейкер — Этриган, Трикстер, Кентербери Крикет Грей ДеЛизл — Нора Аллен, Барри Аллен в детстве, Марта Уэйн Дженнифер Хейл — Айрис Аллен, Билли Бэтсон Дэнни Джейкобс — , Капитан Холод Питер Джессоп — доктор Нуидис Вулко Алексис Лэнг — Капитан Атом Кэнди Майло — Персефона Кевин Майкл Ричардсон — президент США, Джеймс Андреа Романо — Дорис, Ведущая новостей Централ-Сити Джеймс Патрик Стюарт — Стив Тревор, Орм Карри / Повелитель Океана, Капитан Бумеранг Хинден Уолш — Йо-Йо''

Саундтрек 

Альбом вышел в 2013 году.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 The World’s Finest
 

Мультфильмы США 2013 года
DC Animated Movie Universe
Мультфильмы Джея Оливы
Мультфильмы об Аквамене
Мультфильмы о Бэтмене
Мультфильмы о Лиге Справедливости
Мультфильмы о Супермене
Мультфильмы о Флэше
Фильмы о Чудо-женщине
Фильмы о ядерной войне и ядерном оружии
Мультфильмы, выпущенные сразу на видеоносителях